Municipio de Hartford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hartford (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Sebastián.
 Municipio de Hartford (condado de Minnehaha, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Minnehaha.
 Municipio de Hartford (condado de Adams, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Hartford (condado de Iowa, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Iowa.
 Municipio de Hartford (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Hartford (condado de Todd, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Todd.
 Municipio de Hartford (condado de Pike, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Hartford (condado de Licking, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Licking.
 Municipio de Hartford (condado de Trumbull, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Trumbull.